Perndorf steht für

 Perndorf (Gemeinde Schweiggers), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Perndorf (Gemeinde Puch), Katastralgemeinde in der Steiermark
 Perndorf (Gemeinde Wendling), Ortschaft der Gemeinde Wendling, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Berndorf